Neumeyer ist der Familienname folgender Personen:

 
 
 Hans Neumeyer (1887–1944), deutscher Musiklehrer und Komponist
 Hans-Friedrich Neumeyer (1903–1973), deutscher Unternehmer
 Harald Neumeyer (* 1962), deutscher Literaturwissenschaftler
 Jürgen Neumeyer (* 1968), deutscher Politologe
 Karl Neumeyer (1869–1941), deutscher Rechtswissenschaftler
 
 Max Neumeyer (1920–1993), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Ronald-Mike Neumeyer (* 1961), deutscher Politiker
 Silvia Neumeyer (* 1962), deutsche Politikerin (CDU) 

Siehe auch:
 Neumeier 
 Neumayer
 Neumaier
 Neumair
 Neumayr